

En Europe 
 Foire internationale du livre de Belgrade
 Foire du livre de Bruxelles
 Salon international du livre et de la presse de Genève
 Foire du livre d'Helsinki
 Foire du livre de Madrid
 Foire du livre de Francfort

En France 
 Livres dans la Boucle à Besançon
 Festival du Livre de Paris, anciennement Livre Paris
 Lire en Poche, salon du livre au format « poche » à Gradignan
 Festin d'auteurs de Beynat
 Foire du livre de Brive-la-Gaillarde
 Salon du livre insulaire à Ouessant
  Salon du livre géographique à Saint-Dié-des-Vosges
  Salon du livre historique à Blois
  Salon du livre d'art à Fontainebleau
 Foire du livre de Saint-Louis (Haut-Rhin)
 Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil
 Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale d'Arras
 Salon du livre des Balkans à Paris
 Escale du livre de Bordeaux
 Salon du livre et de la chanson de Randan
 Salon du livre de Troyes
 Salon du livre aéronautique de Toulouse
 Le Livre sur la Place de Nancy
 Salon du Livre de Tournus
 Salon du livre de Colmar
 Salon du livre de Limoges

En Italie 
 Foire du livre de jeunesse de Bologne
 Salon international du livre de Turin

En Pologne 
 Foire du livre de Cracovie
 Foire internationale du livre de Varsovie

En Amérique

En Amérique latine 

 Foire internationale du livre de Buenos Aires
 Foire du livre de Porto Alegre
 Foire internationale du livre de Santiago
 Foire internationale du livre de Bogota
 Foire internationale du livre de La Havane
 Foire internationale du livre de Guadalajara
Foire internationale du livre de Lima

Aux Caraïbes 
Marathon du Livre - Haïti
Livres en liberté - Haïti
Vive Haïti Livres - Haïti
Foire internationale du livre de Saint-Domingue - République Dominicaine

Au Canada 
 Salon international du livre de Québec 
 Salon du livre de Montréal
 Salon du livre de Rimouski
 Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean
 Salon du livre de Toronto
 Salon du livre de l'Outaouais
 Salon du livre de la Côte-Nord
 Salon du livre de Trois-Rivières
 Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue
 Salon du livre de Dieppe (NB)
 Salon du livre du Grand Sudbury

En Asie 
 Salon du Livre de Beyrouth
 Foire internationale du livre de Taipei

En Afrique 
 Salon international du livre d'Alger
 Foire internationale du livre d'Hargeisa
 Foire international du livre de Tunis

Liste en rapport avec la littérature